Oettinger puede referirse a:
  Günther Oettinger, un político.
Oettinger Brauerei, una empresa cervecera alemana
  Los habitantes de Oettingen en Bayern.
  Oettinger Davidoff AG, una empresa suiza de tabaco.
  Oettinger Performance, una empresa especializada en afinación de los vehículos de Volkswagen AG en Alemania.